

Cinema
Against the Grain – film del 1918 diretto da Henry Edwards
Against the Grain – documentario del 1999 diretto da Ronald Bolisay

Musica 
 Against the Grain – album di Rory Gallagher del 1975
 Against the Grain – album di Phoebe Snow del 1978
 Against the Grain – album dei Bad Religion del 1990
 Against the Grain – album degli Acoustic Alchemy del 1994

Televisione 
 Against the Grain – serie televisiva statunitense